Warten auf den Mond steht für:

 Warten auf den Mond (1987) (Waiting for the Moon), US-amerikanischer Film von Jill Godmilow
 Warten auf den Mond (2007), österreichischer Film von Jürgen Karasek 

Siehe auch:
 Waiting for the Moon